World Seniors Championship 2011 – nierankingowy turniej snookerowy. W Mistrzostwach Świata Seniorów brać mogą udział zawodnicy, którzy ukończyli 45 rok życia. Zawody zostały rozegrane w dniach 5–6 listopada 2011.

Zwycięzcą turnieju został Darren Morgan, który pokonał w finale Steve'a Davisa 2:1.

Nagrody 
 Zwycięzca – 18.000 £
 Finalista – 8.000 £
 1/2 finału – 4.000 £
 1/4 finału – 2.000 £
 1/8 finału – 1.000 £

Łączna pula nagród – 50.000 £

Kwalifikacje 
Mecze kwalifikacyjne zostały rozegrane 10 października 2011 roku w South West Snooker Academy w Gloucester (Anglia).

Drabinka turniejowa

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona mistrzostw 

Nierankingowe turnieje snookerowe
2011 w sporcie